Miejscowości w USA:
 Leasburg – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Leasburg (ang. Leasburg Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell